Santa Rita es una de las parroquias en las que se divide el Municipio Santa Rita del estado venezolano de Zulia.

Toma su nombre de Santa Rita de Casia.

Ubicación 

La parroquia Santa Rita se encuentra ubicada entre la Parroquia José Cenobio Urribarrí al norte, la Parroquia Pedro Lucas Urribarrí al este, la Parroquia El Mene al sur y el Lago de Maracaibo al oeste.

Geografía 

La Parroquia Santa Rita es una península dentro del lago de Maracaibo, cuyo extremo se llama Punta Camacho.

Historia 

Santa Rita fue fundada en 1790, y fue elevada a parroquia eclasiástica en 1806 fechas conmemoradas en su escudo y en 2 arcos de triunfo construidos en el municipio. Durante la guerra de independencia fue destacada la acción de patriotas locales como Pedro Lucas Urribarrí y José Cenobio Urribarrí quienes participaron en conjuras y batallas desde 1811 hasta 1823.

El Balcón de Lola es una antigua casa ubicada frente a la plaza Bolívar, las investigaciones arqueológicas han determinado que no es colonial como la gente pensaba y no es donde pernoctó Simón Bolívar, sin embargo bajo su piso se descubrió cerámica precolombina 2000 años más antigua.

Santa Rita fue la capital del Distrito Bolívar desde su fundación en 1884 hasta su disolución en 1989, como testimonio de esto, en la plaza Bolívar de Santa Rita pueden verse los escudos de armas de los antiguos distritos del Zulia. La antigua sede del Consejo Municipal del Distrito Bolívar es hoy la alcaldía de Santa Rita.

Poblaciones 

Dentro de la parroquia Santa Rita se encuentran las poblaciones de:

 Barrancas
 Santa Rita Capital del Municipio y la Parroquia
 Puerto Escondido

Turismo 

La Parroquia Santa Rita cuenta con varios centros turísticos a orillas de la playa donde se puede disfrutar de la vista del lago además cuenta con la plaza Bolívar que se ha convertido en centro de atracción en diciembre cuando es adornada con luces y pesebre, el pueblo también es visitado por su gastronomía, específicamente las arepas de camarón y los puestos de cepillado segundos en variedad de sabores del mundo.

Cultura 

La parroquia es lugar de fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que incluyen corridas de toros en una plaza portátil que se monta cada año en Barrancas. Y las fiestas en honor a San Benito de Palermo y San José en Puerto Escondido.

Economía 

Además del turismo la pesca es la principal actividad económica de la localidad, sobre todo de moluscos y crustáceos como pulpos, calamares, cangrejos y camarones. Además de las ventas de comida y las heladerías. Santa Rita también cuenta con una refinería en Barrancas, donde se desarrolla la industria petroquímica.

Zona residencial 

Los pueblos de la parroquia (Barrancas, Santa Rita y Puerto Escondido) se han beneficiado de la instalación de reductores de velocidad en la carretera Pedro Lucas Urribarrí, que aumentan la cantidad de choferes que paran en esos sitios, y han proliferado los puestos de comida. Los pueblos cuentan con otras calles sobre todo Santa Rita la ciudad principal y capital del municipio.

Vialidad y transporte 

La parroquia cuenta con varias carreteras principales que hacen el acceso y el transporte muy fácil, la carretera Pedro Lucas Urribarrí que conecta la parroquia con Cabimas y el Puente sobre el lago, la carretera Lara – Zulia (renovada y bien asfaltada), y la avenida Independencia entre Santa Rita y la carretera Lara - Zulia. Las carretera Pedro Lucas Urribarrí incluye múltiples reductores de velocidad.

La línea Cabimas – Maracaibo pasa por la carretera Lara – Zulia. Santa Rita cuenta con un terminal de pasajeros municipal al lado de la alcaldía y la Iglesia de Nuestra señora del Rosario de Aranzazú, frente a la plaza Bolívar con líneas como:

 Santa Rita Cabimas. Con logotipo rojo de letras amarillas.
 Santa Rita Maracaibo. Logo verde letras amarillas
 Santa Rita – Los Puertos. 
 Santa Rita – Palmarejo. Logo rojo letras amarillas

Sitios de referencia 

 Plaza Bolívar. Av Pedro Lucas Urribarrí.
 Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Av Pedro Lucas Urribarrí, frente a la plaza Bolívar
 Iglesia, Boulevart y Monumento a San Benito de Palermo. Estatua de 5 metros de altura de San Benito. Av Pedro Lucas Urribarrí. Puerto Escondido
 Iglesia San José. Av Pedro Lucas Urribarrí. Puerto Escondido.
 PRALCA. Empresa petroquímica. Av Pedro Lucas Urribarrí. Barrancas
 Puente General Rafael Urdaneta. Av Pedro Lucas Urribarrí con carreteras Lara – Zulia y Falcón – Zulia.
 Peaje Santa Rita. Carretera Lara - Zulia

Referencias 
 Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero. Atlas del Estado Zulia. (2000)
 Urdaneta, Humberto Ochoa. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. (1994). Edic. Centro Histórico de Cabimas, Maracaibo.

Santa Rita